Die Neue steht für:

Filme und Fernsehserien:
 Die Neue (1955) (Flickan i regnet), schwedischer Spielfilm von Alf Kjellin (1955)
 Die Neue (1969) (Новенькая), sowjetischer Spielfilm von Pawel Grigorjewitsch Ljubimow (1969) 
 Die Neue (1992) (Poulets à l'amende), französisch-deutscher Fernsehfilm von Stéphane Kurc (1992)
 Die Neue (2015), deutscher Fernsehfilm von Buket Alakus (2015)
 Die Neue – Eine Frau mit Kaliber, deutsch-österreichische Fernsehserie (1998)
 Tatort: Die Neue, deutscher Fernsehfilm von Peter Schulze-Rohr (1989)

Tageszeitungen:
 Die Neue (Berlin), ehemalige Tageszeitung
 Die Neue (Tirol), ehemalige Tageszeitung

Siehe auch:
 Der Neue
 Neue